Cette page contient les pages d'homonymie de Leclercq et Le Clercq,

Le patronyme Leclerc ou Leclercq indique une profession : le clerc, le tonsuré, ou jouissant du privilège de clergie (privilège établi autrefois en faveur de certains criminels, qui leur permettait d'être jugés par des tribunaux ecclésiastiques, dans le cas où ils étaient clercs et avaient des lettres).

Le mot clerc reçut par extension la signification de savant, poète, instituteur, étudiant, bref quelqu'un qui pouvait lire et écrire. Il s'agit donc d'un surnom de profession.

Patronyme 

  Famille Leclercq, une famille originaire de Herve en Belgique ;
 Alain Leclercq, écrivain belge ;
 Bibiane Leclercq (1930-2018), religieuse, martyre, bienheureuse ;
 Chrétien Le Clercq (deuxième moitié du ), missionnaire artésien d'origine flamande ;
 Charles Le Clercq (1753-1821), peintre belge ;
 Christophe Leclercq (1967-), homme politique français ;
 Daniel Leclercq (1949-2019), footballeur puis entraîneur français ;
 Dominique Leclercq (né en 1957), footballeur français ;
 Emma Leclercq (1851-1933), spécialiste des sciences naturelles belge ;
 Eugène Leclercq, joueur de dames français ;
 Évelyne Leclercq, présentatrice de télévision française ;
 Fabien Leclercq (né en 1972), footballeur français ;
 Frank Leclercq (né en 1967), dessinateur belge ;
 Georges Leclercq, avocat à la Cour de cassation ;
 Grégoire Leclercq, entrepreneur et syndicaliste français ;
  ;
 Dom Henri Leclercq (1869–1945), théologien et historien de l'Église catholique franco-belge ;
 Hugo Leclercq, DJ et producteur français de musique électronique, plus connu sous le nom de Madeon ;
 Jacques Leclercq (1891-1971), théologien belge et militant wallon ;
  ;
 Jean-Claude Leclercq (né en 1962), coureur cycliste français ;
 Jean-Marc Leclercq (JoMo) (né en 1961), musicien toulousain espérantophone et polyglotte ;
 
  ;
 Loïc Leclercq (1988-), footballeur français ;
 Louis Leclercq (1829-1883), juriste ;
 Marie Leclercq, dite Mary Floran, écrivain français ;
 Mathieu Leclercq (1796-1889), juriste et ministre belge ;
  ;
 Paul Leclercq (1871-1956), écrivain, poète et critique français.
 René Leclercq (1890-1964), homme politique belge ;
 Robert Leclercq (1917-1970), Commandant national du Groupe G ;
 Patrick Leclercq (né en 1938), diplomate français et Ministre d'État de la principauté de Monaco ;
 Pierre-Robert Leclercq (1931-2016), écrivain français ;
 Suzanne Leclercq (1901-1994), paléobotaniste belge ;
 Théodore Leclercq (1777-1851), dramaturge français ;
 Victor Leclercq (1896-1945), peintre belge.

Voir aussi
 
 
 
 
 
 
 
Patronyme français